Тюп-Тархан — топоним

 Тюп-Тархан — полуостров в Крыму
 Тюп-Тархан — название ныне исчезнувшего села Передовое в Крымской АССР до 1948 года